Алајанс има више значења:
 Алајанс (Небраска)
 Алајанс (Охајо)
 Алајанс (Северна Каролина)